RAFC Oppagne-Wéris is een Belgische voetbalclub uit Oppagne & Wéris. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 3093 en heeft lichtblauw als kleuren. De club werd opgericht in 1933 en speelde één seizoen in Vierde klasse. In 2018 bereikte de club opnieuw de nationale reeksen.

Geschiedenis
Alliance Football Club Oppagne-Wéris werd opgericht in 1933 en sleet zich aan bij de KBVB op 14 juli 1933. De club kreeg stamnummer 1962 toegewezen. Bij het 50-jarig bestaan van de club in 1968 werd de clubnaam Royale Alliance Football Club Oppagne-Wéris. In 1986 kon de club voor de eerste maal promoveren naar Vierde klasse. Het verblijf in de nationale reeks beperkte zich echter tot één seizoen; RAFC Oppagne-Wéris eindigde afgetekend laatste en degradeerde meteen weer. Het duurde bijna dertig jaar tot Oppagne-Wéris kon terugkeren. Bij de promotie was wel het nodige geluk gemoeid. Oppagne-Wéris eindigde in het seizoen 2017/18 tweede in Eerste provinciale en zou normaal niet promoveren, maar door het wegvallen van R. Entente Bertrigeoise (een andere club uit de provincie Luxemburg) kwam er een extra plaats vrij in Derde afdeling. Hierdoor kon het opnieuw aantreden op nationaal niveau.

Resultaten 

Oppagne
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)
Durbuy